Шишкарёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Шишкарёв, Даниил Борисович (род. 1988) — российский гандболист.
 Шишкарёв, Михаил Николаевич (1900—1963) — генерал-майор МВД СССР.
 Шишкарёв, Сергей Николаевич (род. 1968) — российский бизнесмен, политик, общественный деятель.